Tsang ist:

 eine Provinz in Tibet: Tsang (Provinz), damit auch Teil des kulturhistorischen Zentraltibet, d. h. von Ü-Tsang
 davon abgeleitet steht der chinesische Begriff Tsang (Wad-Giles-Umschrift) bzw. Zang (Pinyin) allgemein für die Tibeter

Tsang ist der Familienname folgender Personen:

 Anson Tsang (* 1982 oder 1983), chinesischer Pokerspieler 
 Bion Tsang (* 1967), US-amerikanischer Cellist
 Derek Tsang (* 1979), chinesischer Filmregisseur und Schauspieler
 Donald Tsang (chinesisch: 曾蔭權, Pinyin: Zēng Yīnquán; * 1944), seit 2005 Verwaltungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong
 Elton Tsang (* 1980), chinesischer Unternehmer und Pokerspieler
 Eric Tsang (* 1953), Darsteller, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Moderator
 Kenneth Tsang (* 1935), Filmschauspieler
 Richard Tsang (* 1952), chinesischer Komponist, Dirigent und Musikproduzent
 Tosha Tsang (* 1970), kanadische Ruderin
 Tsang Tsou Choi (1921–2007), chinesischer Graffiti-Künstler
 Tsang Wing Chiu (* 1995), Badmintonspielerin aus Hongkong

Siehe auch:
 Zang (Begriffsklärung)